— японская фамилия.

Известные носители 
 Айдзава, Кэйко (род. 1963) — японская сэйю.
 Айдзава, Май (род. 1981) — японская сэйю.
 Айдзава, Масаки (род. 1965) — японский сэйю.
 Айдзава, Тиё (род. 1939) — японская девушка, убившая своего отца-насильника.